Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fred McNair e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Juan Gisbert 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Juan Gisbert (finale)

  Fred McNair /  Sherwood Stewart (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1976